Ehmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ehmann (* 1972), österreichischer Fußballspieler
 Christoph Ehmann (* 1943), deutscher Bildungsforscher
 Dieter Ehmann (1931–2013), deutscher Manager

 Franz Xaver Ehmann (1801–1872), österreichischer Stadtbaumeister und Architekt
 Hermann Ehmann (1844–1905), württembergischer Ingenieur
 Horst Ehmann (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Michael Ehmann (1723–1802), österreichischer Baumeister
 Johann Wilhelm Ehmann (1817–1885), württembergischer Oberamtmann 
 Johannes Ehmann (* 1958), deutscher evangelischer Theologe 

 Marcel Ehmann (* 1974), deutscher Moderator, Sänger, Schauspieler und Synchronsprecher
 Michael Ehmann (* 1975), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Paul Ehmann (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Ehmann (1904–1989), deutscher Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Ehman